The Fear pode ser:

 Um personagem de Metal Gear Solid 3: Snake Eater.
 "The Fear" (canção), de Lily Allen
 The Fear (filme), terror de 1995